Сутиски — название населённых пунктов на Украине:

 Сутиски — посёлок городского типа в Тывровском районе Винницкой области.
 Сутиски — село в Глуховском районе Сумской области.